Oprah Winfrey, Amerikaanse tv-persoonlijkheid.
The Oprah Winfrey Show, Amerikaans praatprogramma.